Högbackstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Högbackstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Högbackstjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (8,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn